Madonna della Scala è uno degli appellativi con cui la Chiesa cattolica venera Maria, madre di Gesù.

Arte 
 Madonna della Scala, dipinto di Andrea del Sarto
 Madonna della Scala, affresco del Correggio;
 Madonna della Scala, rilievo giovanile di Michelangelo.

Architetture 
 Chiesa della Madonna della Scala – edificio religioso di Rieti
 Chiesa della Madonna della Scala – edificio religioso di Rimini
 Santuario della Madonna della Scala – santuario di Castellammare del Golfo

Geografia 
 Madonna della Scala – l'unica frazione di Cambiano nella città metropolitana di Torino